bł. Marian Arciero (1707–1788) – włoski ksiądz
 bł. Marian z Roccacasale (1778–1866) – włoski franciszkanin
 bł. Marian Jezus Euse Hoyos (1845–1926) – kolumbijski ksiądz, asceta
 bł. Marian Górecki (1903–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Marian Konopiński (1907–1943) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Marian de la Mata Aparício (1905–1983) – hiszpański augustianin, misjonarz
 bł. Marian Suárez (1910–1934) – hiszpański kleryk, męczennik
 bł. Marian Skrzypczak (1909–1939) – polski ksiądz, męczennik